El Alto (Catamarca), een plaats in de Argentijnse provincie Catamarca
El Alto (departement), een departement van de Argentijnse provincie Catamarca
El Alto (La Paz), een stad in het Boliviaanse departement La Paz
El Alto (gemeente), een gemeente in de Boliviaanse provincie Pedro Domingo 
Aeropuerto Internacional El Alto, een internationale luchthaven van Bolivia, gelegen in El Alto